Верхняя Орлянка — село в Сергиевском районе Самарской области.

Административный центр сельского поселения Верхняя Орлянка.

География 
Расположено село в верховьях реки Орлянка.

Население

Известные уроженцы 
 Демидов, Константин Петрович (1910—1979) — полный кавалер ордена Славы.
 Липатов, Константин Сергеевич (23.04.1896 — 17.09.1963) — советский военачальник, участник Гражданской войны, Польского похода Красной армии (1939), Иранский поход (1941), Великой Отечественной войны, генерал-майор танковых войск (1944).

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района